Boisse může odkazovat na:

sídla ve Francii
 Boisse, obec v departementu Dordogne 
 La Boisse, obec v departementu Ain 
 Boisse-Penchot, obec v departementu Aveyron

příjmení
 Érik Boisse (* 1980), francouzský kordista
 Philippe Boisse (* 1955), francouzský kordista